Slovo drop má více významů:

 DROP — příkaz DDL SQL k odstranění databázových objektů
 od něj odvozené počítačové slangové výrazy (např. dropnout či dropovat)
 drop (pták) – české jméno pro rody ptáků z čeledi dropovití (11 rodů), v Česku žije drop velký (Otis tarda) a drop malý (Tetrax tetrax); před rokem 1950 byl také pozorován drop obojkový (Chlamydotis undulatus) 
 drop (dostihy) — druh dostihové překážky (viz Velká pardubická)

Externí odkazy